El topónimo Salto de Saucelle puede hacer referencia a:

 El Salto de Saucelle, una presa española del municipio de Saucelle, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 El Salto de Saucelle, un poblado español del municipio de Saucelle, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.